Canadian Open 2022 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourtbaner i perioden 8. - 14. august 2022. Det er den 132. udgave af Canadian Open siden den første turnering i 1881, og turneringen blev på grund af et sponsorat afviklet under navnet National Bank Open presented by Rogers. Rækkerne i herresingle og -double var en del af ATP Tour 2022, hvor de var sæsonens sjette turnering i kategorien ATP Tour Masters 1000, og de blev spillet i Stade IGA i Montréal. Kvindernes rækker var en del af WTA Tour 2022, hvor de tilhørte kategorien WTA 1000, og kampene blev afviklet i Sobeys Stadium i Toronto.

I herresingleturneringen sejrede Pablo Carreño Busta, som vandt sin første ATP Tour Masters 1000-titel, da han vandt over Hubert Hurkacz i finalen med 3-6, 6-3, 6-3. Det var Carreño Bustas niende turneringssejr på ATP Tour men hans første i 2022. Hurkacz var sin sjette ATP-finale, men det var første gang, at han måtte forlade en slutkamp i taberens rolle.

Damesingletitlen blev vundet af Simona Halep, der vandt sin tredje titel i Canadian Open ved at besejre Beatriz Haddad Maia i finalen med 6-3, 2-6, 6-3. Hendes første to titler i Canada var dog blevet vundet i Montréal. Det var Haleps 24. singletitel på WTA Tour og hendes 9. af slagsen på WTA 1000-niveau. Beatriz Haddad Maia var i sin første WTA 1000-finale, og hun var den første brasilianske kvinde i en WTA 1000-kvartfinale. Serena Williams, der tidligere havde vundet turneringen tre gange, spillede sin sidste professionalle kamp i Canada, da hun i anden runde tabte 2-6, 4-6 til Belinda Bencic. Inden kampen havde hun annonceret et nært forestående karrierestop.

Sejren i herredoublerækken gik til Wesley Koolhof og Neal Skupski, som i finalen besejrede Daniel Evans og John Peers med 6-2, 4-6, [10-6]. Koolhof og Skupski havde indledt deres makkerskab ved starten af 2022-sæsonen og vandt i Montréal sæsonens sjette titel, herunder den anden på ATP Tour Masters 1000-niveau. Turneringssejren var Koolhofs 13. i karreieren i på ATP Tour, mens Skupski vandt sin 12. doubletitel på ATP Tour.

Damedoubletitlen gik til Coco Gauff og Jessica Pegula, der vandt deres anden WTA 1000-titel i 2022 med en finalesejr på 6-4, 6-7(5), [10-5] over Nicole Melichar-Martinez og Ellen Perez. Gauff og Pegula havde tidligere på sæsonen også vundet Qatar Open. Resultaterne medførte, at Coco Gauff overtog førstepladsen på WTA's verdensrangliste i double som den næstyngste nogensinde, siden den officielle doublerangliste blev indført i 1984. Med en alder på 18 år og 154 dage var hun som verdensetter i double kun overgået af Martina Hingis, der blot var 17 år og 251 daga, da hun for første gang besatte førstepladsen i juni 1998. Samtidig avancerede Pegula for første gang i sin karriere til en plads i top 10 på doubleranglisten. Hun var i forvejen i top 10 i single.

Herrernes turnering i Montréal havde et samlet tilskuertal på 237.158, hvilket var ca. 12.000 flere en den tidligere rekord, der stammede fra 2019.

Efter Ruslands invasion af Ukraine tidligere på året tillod tennissportens styrende organer, WTA, ATP, ITF og de fire grand slam-turneringer, at spillere fra Rusland og Hviderusland fortsat kunne deltage i turneringer på ATP Tour og WTA Tour, men de kunne indtil videre ikke stille op under landenes navne eller flag, og spillerne fra de to lande deltog derfor i turneringen under neutralt flag.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Canadian Open 2022 andrager $ 8.453.795, der fordelte sig med $ 5.926.545 til mændenes rækker og $ 2.527.250 til kvinderne.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 45 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 27. juni 2022 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. Fire af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 42 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 11. juli 2022 (fire uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 2 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. Tre af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 25 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 National Bank Open  
 ATP Tour - Canadian Open 2022 
 WTA - Canadian Open 2022

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022